Ágios Spyrídon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Spyrídon (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ágios Spyrídon (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar